{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85601) - || 1998 FU121 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85602) - || 1998 FE122 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85603) - || 1998 FV122 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85604) - || 1998 FT125 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85605) - || 1998 FO132 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85606) - || 1998 FP139 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85607) - || 1998 FV146 || 25 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85608) - || 1998 GC7 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85609) - || 1998 HZ8 || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85610) - || 1998 HC11 || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85611) - || 1998 HW16 || 26 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85612) - || 1998 HL23 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85613) - || 1998 HC33 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85614) - || 1998 HR36 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85615) - || 1998 HE37 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85616) - || 1998 HA42 || 24 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85617) - || 1998 HJ86 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85618) - || 1998 HM102 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85619) - || 1998 HQ106 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85620) - || 1998 HJ107 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85621) - || 1998 HS107 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85622) - || 1998 HP122 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85623) - || 1998 HL123 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85624) - || 1998 HU138 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85625) - || 1998 HW140 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85626) - || 1998 HM141 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85627) - || 1998 HP151 || 28 april 1998 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| (85628) - || 1998 KV2 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85629) - || 1998 KW5 || 24 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85630) - || 1998 KP31 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85631) - || 1998 KX49 || 23 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85632) - || 1998 KV52 || 23 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85633) - || 1998 KR65 || 29 maart 1998 || Cerro Tololo || G. Bernstein
|-
| (85634) - || 1998 LR2 || 1 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85635) - || 1998 MV1 || 20 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85636) - || 1998 MF5 || 19 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85637) - || 1998 MO12 || 19 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85638) - || 1998 ML35 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85639) - || 1998 OU || 20 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85640) - || 1998 OX4 || 26 juli 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85641) - || 1998 OR5 || 29 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85642) - || 1998 OS8 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85643) - || 1998 OC10 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85644) - || 1998 OH10 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85645) - || 1998 OS11 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85646) - || 1998 OT14 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85647) - || 1998 PZ || 14 augustus 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (85648) - || 1998 PF1 || 11 augustus 1998 || Mallorca || A. López
|-
| (85649) - || 1998 QZ1 || 19 augustus 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (85650) - || 1998 QH6 || 24 augustus 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85651) - || 1998 QR12 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85652) - || 1998 QQ13 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85653) - || 1998 QN16 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85654) - || 1998 QU17 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85655) - || 1998 QS18 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85656) - || 1998 QX18 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85657) - || 1998 QJ20 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85658) - || 1998 QS28 || 22 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85659) - || 1998 QU29 || 23 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85660) - || 1998 QX33 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85661) - || 1998 QY36 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85662) - || 1998 QL41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85663) - || 1998 QX42 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85664) - || 1998 QF43 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85665) - || 1998 QG46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85666) - || 1998 QP50 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85667) - || 1998 QT52 || 20 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85668) - || 1998 QH53 || 20 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85669) - || 1998 QK55 || 26 augustus 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85670) - || 1998 QZ57 || 30 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85671) - || 1998 QH67 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85672) - || 1998 QS95 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85673) - || 1998 QB102 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85674) - || 1998 QD103 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85675) - || 1998 RC2 || 3 september 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (85676) - || 1998 RT2 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85677) - || 1998 RU2 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85678) - || 1998 RZ7 || 12 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85679) - || 1998 RA15 || 15 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85680) - || 1998 RS21 || 15 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85681) - || 1998 RR25 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85682) - || 1998 RJ29 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85683) - || 1998 RE32 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85684) - || 1998 RN41 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85685) - || 1998 RT42 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85686) - || 1998 RC44 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85687) - || 1998 RF55 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85688) - || 1998 RN55 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85689) - || 1998 RT55 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85690) - || 1998 RG56 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85691) - || 1998 RH57 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85692) - || 1998 RQ57 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85693) - || 1998 RK59 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85694) - || 1998 RK60 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85695) - || 1998 RE61 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85696) - || 1998 RU62 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85697) - || 1998 RG68 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85698) - || 1998 RB69 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85699) - || 1998 RX69 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85700) - || 1998 RT70 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten